Фрю До́нальд Макми́ллан (; р. 20 мая 1942, Спрингс) — южноафриканский теннисист и спортивный комментатор, мастер игры в парах.
 Бывшая первая ракетка мира в парном разряде
 Пятикратный победитель турниров Большого шлема, в том числе трёхкратный победитель Уимблдонского турнира, в мужском парном разряде
 Пятикратный победитель турниров Большого шлема в смешанном парном разряде
 Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной ЮАР (1974)
 Победитель Итогового турнира WCT (1974) и турнира Гран-при Мастерс (1977) в мужском парном разряде
 В общей сложности победитель 74 профессиональных турниров в парном и двух в одиночном разряде
 Член Международного зала теннисной славы с 1992 года

Игровая карьера 
Любительская теннисная карьера Фрю Макмиллана началась в 1961 году. К 1966 году он выиграл несколько любительских турниров в одиночном разряде, в том числе не только в Южной Африке, но и в Великобритании, а также в Бильбао (Испания) и Стамбуле. Однако уже на этом этапе его карьера складывается как карьера парного игрока: за 1965 и 1966 годы он провёл шесть игр в составе сборной ЮАР, все в паре с Китом Дипрамом, в том числе против ведущих мастеров из команд Франции и ФРГ, и выиграл пять из них, а в шестом южноафриканская пара навязала равную игру знаменитому Мануэлю Сантане и его партнёру Хосе Луису Арилье. В 1966 году Макмиллан завоевал свой первый титул в турнирах Большого шлема, выиграв чемпионат Франции в смешанном парном разряде с Аннеттой ван Зил.

В 1966 году иммигрировавший в ЮАР австралийский мастер Боб Хьюитт получил право сформировать пару с местным игроком, и его новым партнёром стал Макмиллан. Новая пара оказалась очень удачной и уже в 1967 году выиграла Уимблдонский турнир. Начало Открытой эры и возвращение в турниры Большого шлема ведущих профессионалов на несколько лет отодвинули Макмиллана и Хьюитта на второй план, но к началу 1970-х годов они уже уверенно вошли в элиту. В 1972 году они выиграли Открытый чемпионат Франции, а затем свой второй Уимблдон. В 1974 году Макмиллан был частью команды ЮАР, завоевавшей первый и единственный в истории страны Кубок Дэвиса, и добавил к этому титулу выигранный с Хьюиттом Итоговый турнир WCT — на тот момент один из престижнейших в профессиональном теннисе.

В 1977 году Макмиллан и Хьюитт выиграли 14 турниров, при том, что четыре месяца почти не выступали вместе, пока Макмиллан играл в профессиональной лиге World Team Tennis. Успехи в первой половине сезона позволили ему уже в апреле взойти на первую ступень в недавно сформированном рейтинге АТР в парном разряде, куда он затем возвращался в июне и — уже надолго — в июле. После этого они с Хьюиттом выиграли Открытый чемпионат США, а завершили год победой в турнире Мастерс — итоговом в профессиональном туре Гран-при. На следующий год они выиграли свой третий Уимблдон, разгромив в четвертьфинале пятикратных чемпионов Джона Ньюкомба и Тони Роча, а в финале ещё не достигших зенита своей парной карьеры Джона Макинроя и Питера Флеминга. После этого Макмиллан оставался первой ракеткой мира в парном разряде вплоть до начала февраля 1979 года.

Параллельно с успехами в мужском парном разряде Макмиллан также удачно выступал в миксте. После победы 1966 года на чемпионате Франции с Аннеттой ван Зил он стал финалистом Открытого чемпионата США 1970 года с австралийкой Джуди Тегарт, а с 1976 года девять раз выходил в финалы турниров Большого шлема с представлявшей Нидерланды Бетти Стове. Вместе они по два раза выиграли Уимблдон и Открытый чемпионат США и ещё пять раз проигрывали в финале, в том числе трижды — Хьюитту и ещё одной соотечественнице Макмиллана Грир Стивенс.

В общей сложности в мужском и смешанном парном разряде Макмиллан выиграл за карьеру десять турниров Большого шлема всего с тремя разными партнёрами. В мужском парном разряде с начала Открытой эры он выиграл 74 турнира. Два последних титула, в 1981 и 1982 годах, он выиграл уже без Хьюитта. Макмиллану также удалось выиграть два открытых теннисных турнира в одиночном разряде — в Мюнхене в 1974 году (победа над югославом Николой Пиличем) и в Нюрнберге в 1976 году (победа над бразильцем Томасом Кохом); ещё четыре раза он играл в одиночных финалах. За годы в сборной ЮАР (с 1965 по 1978 год, с перерывом в начале ) он одержал 23 победы в парах при всего пяти поражениях; ещё две игры он выиграл в одиночном разряде. Свои последние матчи в профессиональных турнирах он провёл в 1984 году.

После окончания игровой карьеры Фрю Макмиллан стал теннисным комментатором. Он сотрудничал с компаниями Eurosport и ВВС. В 1992 году его имя и имя Боба Хьюитта были включены в списки Международного зала теннисной славы.

Стиль игры 
Хотя Макмиллан был правшой, он играл двумя руками как слева, так и справа (теннисный историк Бад Коллинз пишет, что он держал ракетку, как бейсбольную биту), став первым в истории обладателем такого игрового стиля, достигшим высоких позиций в теннисной иерархии.

С 1966 года, когда Макмиллан впервые попал в пару с Хьюиттом, они образовали один из самых сплочённых и эффективных тандемов в истории тенниса, который даже называли комбинированной фамилией «Фрюитт». Более взрывной и атакующий Хьюитт контролировал правую сторону корта, а флегматичный Макмиллан — левую. Результатом этого сотрудничества стали рекордные 57 совместных титулов — результат, который позже повторили Джон Макинрой и Питер Флеминг и лишь в 2001 году превзошли Тодд Вудбридж и Марк Вудфорд.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Мужской парный разряд (5+0) 
 Победы (5)

Смешанный парный разряд (5+6)

Победы (5)

Поражения (6)

Участие в финалах итоговых турниров за карьеру

Парный разряд (2+0) 
 Победы (2)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Фрю Макмиллан на сайте Международного зала теннисной славы 

Теннисисты ЮАР
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Теннисные комментаторы